Minville est un patronyme porté notamment par :

 Alban Minville, entraîneur de natation français ;
 Benoît Minville (1978-), libraire et écrivain de roman jeunesse et de roman policier ;
 Esdras Minville (1896-1975), écrivain, économiste et sociologue québécois ;
 Nelson Minville (1967-), chanteur québécois.